Die Abkürzung BHG steht für:
 Bäuerliche Handelsgenossenschaft für Landwirte und Landwirtschaftsbedarf in der DDR
 Bank für Handwerk und Gewerbe, später: Genossenschaftskasse für Handwerk und Gewerbe, Kreditinstitut in der DDR
 Bibliotheca Hagiographica Graeca, 1957 in Brüssel publizierte Sammlung griechischer hagiographischer Schriften
 Big Huge Games, ein unabhängiges US-amerikanisches Entwicklungsstudio für PC-Spiele
 Bloodhound Gang, eine Rockband aus Amerika
 Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband
 das deutsche Bundeshaushaltsgesetz
 das österreichische Bundeshaushaltsgesetz

BHG